Giacomo Quarenghi (1744-1817) – architetto e pittore italiano
 Giusi Quarenghi (n. 1951) – scrittrice italiana specializzata in libri per l'infanzia
 Guglielmo Quarenghi (1826-1882) – compositore, violoncellista e docente italiano
 32807 Quarenghi – asteroide della fascia principale